Vorburg steht für:

 Vorburg, Teil einer mittelalterlichen Burg
 Vorburg (Tremsbüttel), Ortsteil von Tremsbüttel, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Vorburg (Oberurnen), Burgruine in Oberurnen, Kanton Glarus
 Vorburg, deutscher Name der Burgruine und Wallfahrtskirche Vorbourg, Kanton Jura, siehe Chapelle du Vorbourg
 Johann Philipp von Vorburg (1596–1660), kurmainzischer und fürstbischöflich würzburgischer Diplomat 

Siehe auch:
 Faubourg